Ерманов — фамилия; имеет женскую форму Ерманова.
 Ерманов, Журсин Молдашулы (род. 1951) — казахстанский поэт, публицист, телеведущий.
 Ерманов, Нурмурат Наятович — депутат областного маслихата, «Почетный гражданин» Кызылординской области, советник акима области.
 Ерманов, Шерим Ерманович (1906 год, аул № 5, Туркестанский край, Российская империя — дата и место смерти не известны) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Ермаков